D70 ou D-70 peut faire référence à :
 Agranulocytose, d'après la classification internationale des maladies ;
 Nikon D70, un appareil photographique reflex numérique fabriqué par Nikon ;
 Roland D-70, un synthétiseur fabriqué par Roland Corporation.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres